Minerva je božica u Antičkom Rimu, podudarna je s grčkom božicom Atenom. Štovali su je kao boginju mudrosti, koja je obdarila ljude zanatima i poučila ih mnogim vještinama. S Jupiterom i Junonom tvorila je trojstvo kapitolskih božanstava. Svečanosti u njenu čast održavale su se dvaput godišnje: u ožujku su trajale pet, a u lipnju tri dana.

Rimska mitologija